

Patronyme 

 Joey Gamache (1966-), un boxeur professionnel américain ;
 Justinne Gamache, une chanteuse américaine ;
 Marcel Gamache (1913-1995), un acteur scénariste québécois ;
 Nicholas Gamache, le fondateur de l'Île d'Orleans ;
 Simon Gamache (1981-), un joueur de hockey sur glace professionnel canadien.

personnage de fiction
 Armand Gamache, le personnage principal d'une série de romans policiers écrits par l'auteure canadienne Louise Penny.

Toponyme 

 Rivière Gamache, un affluent de la rivière du Bic, au Québec, au Canada ;
 Rivière Gamache, un affluent du golfe du Saint-Laurent, coulant dans L'Île-d'Anticosti, dans la MRC de Minganie, Côte-Nord, au Québec, au Canada.

Voir aussi 
 Les Noces de Gamache, un ballet-pantomime en deux actes de Louis Milon (1801)